El Socorro puede referirse a:

 El Socorro, localidad en Argentina;
 El Socorro, un barrio no oficial o sección de barrio de La Recoleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 El Socorro, corregimiento del municipio de Pasto, departamento de Nariño.
 El Socorro, municipio en el departamento de Santander.

 El Socorro, en el municipio de Breña Baja, La Palma.
 El Socorro, en el municipio de Carmona, Sevilla.
 El Socorro, en el municipio de Güímar, Tenerife.
 El Socorro, en el municipio de Tegueste, Tenerife.

 El Socorro, capital del municipio homónimo.
 El Socorro, municipio de Venezuela.